Gli acidi linolenici sono acidi grassi triinsaturi di formula C18H30O2, classificati quindi come 18:3. Il corrispondente acido grasso saturo è l'acido stearico. 
 
I linolenati (sotto forma di esteri di trigliceridi dell'acido linolenico) si trova spesso negli oli vegetali. I più importanti isomeri costituzionali di posizione sono:

 Acido α-linolenico (omega-3)
 Acido γ-linolenico (omega-6)

Con il termine "acido linolenico" ci si può anche riferire a una miscela dei due.

linolenico
Acidi alchenoici